EQ kan syfta på

 EQ – ett mått på en individs förmåga att förhålla sig till egna och andras känslor, se Emotionell intelligenskvot
 EQ – inom ljudteknik ett verktyg för att justera förhållandet i ljudstyrka mellan olika frekvensområden, se Equalizer
 EQ – ett online-spel, se Everquest
 EQ – IATA:s kod för ett flygbolag baserat i Quito, Ecuador, se TAME, Línea Aérea del Ecuador